Результати сезону 1960-61 у вищій лізі грецького футболу Альфа Етнікі.

Турнірна таблиця 

О = Очки М = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Різниця;

 Зауваження
Афінський АЕК оштрафовано на 1 очко

Ігри 

Зміни результатів:
Панатінаїкос-АЕК Афіни 3-2, зарахована перемога 2-0
Проодефтікі-АЕК Афіни 1-1, переграно 4-2
Атромітос Пірей-Панатінаїкос 0-1, переграно 0-2

Плей-оф 
За шосте місце

|}

За одинадцяте місце

|}

 Шосте місце — Етнікос Пірей
 11-е місце — Проодефтікі

Посилання 
 Hellenic Football Federation 
 Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation 

Грецька Суперліга
1960 у футболі
1961 у футболі